Lederer Sándor (1842–1903) biztosítótársasági elnök
 Lederer Sándor (1852–1927) közgazdasági író
 Lederer Sándor (1854–1924) műgyűjtő, mérnök, nagybirtokos